Ramsdell ist der Nachname folgender Personen:
 Frederick Winthrop Ramsdell (1865–1915), US-amerikanischer Maler
 Fred Ramsdell (* 1961), US-amerikanischer Immunologe
 George A. Ramsdell (1834–1900), US-amerikanischer Politiker
 Homer Ramsdell (1810–1894), US-amerikanischer Unternehmer
 Lewis Steven Ramsdell (1895–1975), US-amerikanischer Mineraloge und Namensgeber des Minerals Ramsdellit

Ramsdell steht für:
 Ramsdell (Hampshire), ein Ort in Hampshire, England